Obrona terytorialna
 Obwodnica trójmiejska
 Off Topic (pojęcie używanie przez internautów)
 OT (dokument przyjęcia środka trwałego)
 Operational Technology
 Organizacja Todt
 Zakon krzyżacki – Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (łac. Ordo Theutonicorum)